Чемпионат Португалии по футболу 1955—1956 является 22-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 4-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 674 гола (в среднем 3,7 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Português em Números
 Статстика на rsssf.com

1955/1956
Португалия
Португалия
1955 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1956 году